Креуса — имя нескольких персонажей древнегреческой мифологии:
 Креуса (дочь Приама) — жена Энея.
 Креуса (дочь Эрехтея) — жена Ксуфа, мать Ахея и Иона.
 Креуса (нимфа) — жена речного бога Пенея (Диодор IV 69).
 Креуса — имя невесты Ясона у ряда авторов. См. Главка (дочь Креонта).
 (488) Креуса — астероид, открытый в 1902 году.